Grafenricht ist der Ortsname von

 Grafenricht (Stulln), Ortsteil der Gemeinde Stulln, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Grafenricht (Wackersdorf), Ortsteil der Gemeinde Wackersdorf, Landkreis Schwandorf, Bayern